SMS Novara fu il nome di due navi della Marina austro-ungarica, così chiamate in onore della vittoria austriaca nella battaglia di Novara del 1849:

 SMS Novara (1850) – fregata a propulsione mista vela-vapore, più nota per essere stata la prima nave a circumnavigare il globo
 SMS Novara (1912) – incrociatore leggero varato nel 1913